Навахо (народ) — північноамериканський народ
 Навахо (мова)
 Навахо (округ, Аризона)